Slovo Mikulka označuje:
 Mikulka (Plaská pahorkatina) (378,2 m n.m.) – vrchol v Kaznějovské pahorkatině, v severní části Plzně pojmenovaná po Jindřichu Mikuleckém

a používá se též jako příjmení, nosí jej více významných osobností:

 Alois Mikulka (* 1933) – český malíř, sochař, grafik, ilustrátor a scénograf
 František Mikulka (1891–1971) – český katolický kněz
 Jan Mikulka (* 1980) – český malíř
 Vladimír Mikulka (* 1950) – český kytarista

Externí odkazy 
 

Česká příjmení